Port lotniczy Czelabińsk

Zobacz też 
 Cek